Drągowina – wieś w powiecie zielonogórskim;
 Drągowina – jedna z faz rozwoju drzewostanu;